Страшнов — фамилия:

 Страшнов — община в Среднечешском крае Чехии.
 Страшнов, Амнон (род. 1947) — израильский юрист, Главный военный прокурор Армии обороны Израиля с 1986 по 1991 год.
 Страшнов, Альвиан Платонович (1914—1986) — заслуженный архитектор УССР.
 Страшнов, Дмитрий Евгеньевич (род. 1967) — российский предприниматель и управленец, с 2013 года — генеральный директор ФГУП «Почта России».